Demetrio Neyra – calciatore peruviano
 Genaro Neyra – ex calciatore peruviano
 Gianella Neyra – attrice peruviana